Fessenden ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Fessenden (1839–1907), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Jack Fessenden (* um 2000), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmemacher
 James Deering Fessenden (1833–1897), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Larry Fessenden (* 1963), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmemacher
 Nicholas Fessenden (1847–1927), US-amerikanischer Politiker
 Reginald Fessenden (1866–1932), kanadischer Erfinder und Rundfunkpionier
 Russell Fessenden (1918/19?–2001), US-amerikanischer Diplomat
 Samuel C. Fessenden (1815–1882), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Fessenden (1826–1868), US-amerikanischer Politiker
 William P. Fessenden (1806–1869), US-amerikanischer Politiker

Fessenden bezeichnet außerdem:

 Fessenden (North Dakota), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Fessenden Guitar Company, eine US-amerikanische Firma, die Pedal Steel Gitarren herstellt